Dalby Kirke er navnet på flere kirker:
 Dalby Kirke (Faxe Kommune) – kirke i Sønder Dalby Sogn
 Dalby Kirke (Kerteminde Kommune) – kirke i Dalby Sogn (Kerteminde Kommune)
 Dalby Kirke (Kolding Kommune) – kirke i Dalby Sogn (Kolding Kommune)
 Dalby Kirke (Skåne) – kirke i Skåne, Sverige